Ondráček je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Bohuslav Ondráček (1932–1998) – český hudební skladatel a producent
 Emanuel Ondráček (1931–2018) – český rektor a inženýr
 Jaromír Ondráček (1931–2003) – český archeolog
 Jiří Ondráček (* 1988) – český lední hokejista
 Karel Ondráček (1895–1976) – český voják a dělník
 Martin Ondráček – více nositelů, rozcestník
 Michal Ondráček (* 1973) – český fotbalista
 Miloš Ondráček (* 1936) – český grafik a rytec
 Raimund Ondráček (1913–2011) – český malíř, grafik, restaurátor a profesor na AVU
 Robin Ondráček (* 1991/1992) – český tanečník
 Roman Ondráček (* 1966) – český moderátor a zpěvák
 Zdeněk Ondráček (* 1969) – český politik

ženský tvar s přechýlením
 Marta Ondráčková (* 1983) – česká herečka a moderátorka
 Svatava Ondráčková (* 1936) – česká botanička

podobné příjmení
 David Ondráčka (* 1976) – český protikorupční expert

Související články 
 Vondráček
 Ondrášek
 Ondrák

Česká příjmení